Redcap steht für:

 Redcap (Huhn), eine englische Hühnerrasse
 Redcap, ein Wesen aus der britischen Folklore
 RedCap, einen Angehörigen der britischen Militärpolizei (Royal Military Police)